Julienne (keuken), keukenterm
 Julienne (Charente), gemeente in Frankrijk
 Julienne (rivier), rivier in België, zijrivier van de Maas ten noorden van Luik